Шокша может означать:

Народность 
 Шокша — этнографическая группа эрзян.

Населённые пункты 
 Шокша — посёлок в Вельском районе Архангельской области.
 Шокша — деревня в Сямженском районе Вологодской области.
 Шокша — село в Прионежском районе Карелии.
 Шокша — село в Теньгушевском районе Мордовии.
 Шокша — бывшая деревня, ныне микрорайон города Галич в Костромской области.

Реки 
 Шокша — река в Макарьевском районе Костромской области.
 Шокша — река в Мордовии и Нижегородской области.
 Шокша — река в Прионежском районе Карелии, вытекает из озера Крюково.
 Шокша — река в Ленинградской и Вологодской областях.
 Шокша — река в Вельском районе Архангельской области.
 Шокша — река в Красноборском районе Архангельской области.
 Шокша — река в Галичском районе Костромской области.
 Шокша — река в Сямженском районе Вологодской области.
 Шокша — река в Макарьевском районе Костромской области.